Prosadenoporus — рід  озброєних немертин ряду Monostilifera родини Prosorhochmidae.

Види 
 Prosadenoporus agricola
 Prosadenoporus arenarius
 Prosadenoporus badiovagatus
 Prosadenoporus buergeri
 Prosadenoporus californiensis
 Prosadenoporus daguilarensis
 Prosadenoporus enalios
 Prosadenoporus fujianensis
 Prosadenoporus janthinus
 Prosadenoporus mooreae
 Prosadenoporus mortoni
 Prosadenoporus oleaginus
 Prosadenoporus spectacula
 Prosadenoporus winsori

Посилання 
 

Немертини
Роди тварин